«Señorita»  — песня канадского певца Шона Мендеса и американо-кубинской певицы Камилы Кабельо, вышедшая 21 июня 2019 года на лейбле Island Records. 
Авторы песни Мендес, Кабельо, Charli XCX, Эли Тампоузи, Джек Паттерсон из Clean Bandit, продюсировали сингл Бенни Бланко, Cashmere Cat и Watt.
Это вторая совместная запись Мендеса и Кабельо после сингла «I Know What You Did Last Summer» в 2015 году.

История 
И Мендес, и Кабелло впервые намекнули на новое сотрудничество в декабре 2018 года. Они начали сообщать об этом проекте в социальных сетях в июне 2019 года, каждый из которых поделился 20-секундным видео-тизером. Они загрузили тизеры музыкального клипа песни в свои аккаунты в социальных сетях 19 июня 2019 года. Мендес подтвердил, что это будет новый сингл позже в тот же день вместе с датой его релиза и художественным оформлением.
Официальный выход сингла состоялся 21 июня 2019 года.

Музыкальное видео 
Официальное видео песни было впервые показано на канале YouTube 21 июня 2019 года. На видео, снятом в Лос-Анджелесе, Мендес и Кабельо едут по городу. Видео включает в себя клипы дуэта в гостиничном номере, в закусочной, где работает персонаж Кабельо, танцует на вечеринке.

Коммерческий успех 
Песня возглавила хит-парады многих стран мира, включая такие как Австралия, Канада, Чехия, Финляндия, Греция, Германия, Великобритания, Венгрия, Дания, Ирландия, Малайзия, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Словакия, Швеция, Швейцария, и была на втором месте в Бельгии, Мексике, Эстонии.

«Señorita» дебютировала на втором месте в США и позднее достигла 1-й позиции в Billboard Hot 100, став для Мендеса первым, а для Камиллы её вторым чарттоппером после «Havana».

Список треков 
 Грампластинка (7 дюймов) и CD сингл
"Señorita" – 3:10

 Цифровые загрузки и стриминг
"Señorita" – 3:10

Награды и номинации

Чарты

Недельные чарты

Годовые итоговые чарты

Сертификации

История выхода

Примечания

Ссылки 
 
  (Audio)
 
 

Поп-баллады
Синглы Island Records
Песни Камилы Кабельо
Хит-синглы в США
Песни Шона Мендеса
Песни, написанные Бенни Бланко
Песни, спродюсированные Бенни Бланко
Песни-дуэты
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot 100
Синглы, возглавлявшие Canadian Hot 100
Синглы, возглавлявшие хит-парад Ирландии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Австралии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Австрии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Дании
Синглы, возглавлявшие хит-парад Финляндии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Италии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Новой Зеландии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Норвегии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Польши
Синглы, возглавлявшие хит-парад Румынии
Синглы, возглавлявшие хит-парад СНГ
Синглы, возглавлявшие хит-парад России
Синглы, возглавлявшие хит-парад Швеции
Синглы, возглавлявшие хит-парад Швейцарии
Синглы, возглавлявшие UK Singles Chart
Песни, написанные Cashmere Cat
Песни, спродюсированные Cashmere Cat
Синглы, возглавлявшие хит-парад Billboard Adult Top 40
Латиноамериканские поп-песни
Песни, написанные Charli XCX
Видеоклипы, снятые Дэйвом Мейерсом
Песни, написанные Камилой Кабельо